Plaats in Indonesië
 Sarimulyo (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sarimulyo (Kemusu), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sarimulyo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sarimulyo (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sarimulyo (Cluring), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sarimulyo (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java